

Biografia 
Jona García nato il 22 marzo 1978 ad Alicante, nella comunità Valenciana (Spagna), e oltre alla recitazione si occupa anche di teatro.

Carriera 
Jona García si è formato per quattro anni presso il laboratorio teatrale Alcoy gestito da Xavi Castillo. Successivamente ha seguito dei corsi complementari di professionisti del genere (danza, voce, corpo e clown) e ha seguito un corso di interpretazione personalizzata condotto da Juan Mandli. Ha anche studiato per due anni presso il centro teatrale Escalante di Valencia. Dopo gli studi ha iniziato a recitare in teatro con varie opere teatrali. Nel 2013 e nel 2014 è entrato a far parte del cast della soap opera in onda su Antena 3 Il segreto (El secreto de Puente Viejo), nel ruolo di Amadeo.

Dal 2017 al 2021 è stato scelto da TVE per interpretare il ruolo di Jacinto Retuerto Escolano nella soap opera in onda su La 1 Una vita (Acacias 38) e dove ha recitato insieme ad attori come David Venancio Muro, Inma Pérez-Quirós, Marita Zafra, Cristina Platas, Rebeca Alemañy, Marc Parejo e Juanma Navas. Nel 2021 ha recitato nella serie di Netflix La cuoca di Castamar (La cocinera de Castamar). L'anno successivo, nel 2022, ha recitato nel film No haberlos tenido diretto da Víctor García León. Nello stesso anno ha preso parte al cast della serie in onda su Telecinco La que se avecina.

Filmografia

Cinema 
 No haberlos tenido, regia di Víctor García León (2022)

Televisione 
 Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera (2013-2014)
 Una vita (Acacias 38) – soap opera, 670 episodi (2017-2021)
 La cuoca di Castamar (La cocinera de Castamar) – serie TV (2021)
 La que se avecina – serie TV (2022)

Teatro 
 Teloneries, diretto da Pep Cortés
 RA-TA-TA-TÀ, diretto da Pep Cortés
 H2O, diretto da Pep Cortés
 Va de Bo, diretto da Pep Cortés
 Eiximenis, el viatger de les mil paraules, diretto da Pepa Miralles
 Lletraferida, diretto da Pepa Miralles (2012-2015)
 Un Quart amb L'Ovidi, diretto da Pepa Miralles (2013)
 Lletraferida 2.0 (2014-2015)
 Això era una Volta (2015)
 Rèquiem (2015)
 Haciendo el indio (2018)
 Golulá (2017)
 El Aprendiz De Brujo, diretto da (2017)
 Güela Güela (2017)

Doppiatori italiani 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Jona García è stato doppiato da:
 Luca Ciarciaglini ne Il segreto
 Matteo Brusamonti in Una vita

Note

Collegamenti esterni